Azhar-Gesetz bezeichnet:

das ägyptische Gesetz Nr. 103 von 1961 ( / al-Qānūn raqm 103 li-sanat 1961) zur Neuordnung der Azhar und ihrer Institutionen (kurz: Qānūn al-Azhar), siehe Azhar (Ägypten) (Einleitung) 
verschiedene ältere Gesetze im Reformprozess der Azhar, siehe Azhar (Ägypten), Abschnitt: Reformprozess und Azhar-Gesetze